MTP — аббревиатура (лат.):

Сетевые протоколы 
  — сетевой протокол надёжной пересылки сообщений электронной почты.
 Media Transfer Protocol — аппаратно-независимый протокол, разработанный компанией Microsoft для подключения цифровых плееров к компьютеру.
 Message Transfer Part — подсистема переноса сообщений, часть общеканальной системы сигнализации № 7.
  — проприетарный сетевой протокол транспортного уровня.
 Multicast Transport Protocol — протокол транспортного уровня.
 Media Termination Points — программное средство для объединения голосовых сессий с разными характеристиками.

Прочее 
 Meet the Press — американская еженедельная информационная телепередача.
 Multi-fiber Termination Push-on — тип .
 Multi-Terrain Pattern — камуфляжная расцветка, применяемая в армии Великобритании.

См. также 
 МТР